Fides ("trouw") kan meerdere betekenissen hebben:
 trouw (ethiek), loyaliteit.
 Fides (mythologie), Romeinse godheid, personificatie van de loyaliteit.
 Fides (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 fides (maatschappij), trouw als concept in de Romeinse maatschappij.
 Agenzia Fides, een nieuwsagentschap van het Vaticaan
 geloof, in het bijzonder het geloof in Jezus als verlosser volgens de verzoeningsleer. Zie ook Sola fide
 Fides (wielerploeg), Italiaanse wielerploeg uit 1961